Коэффициент Уолша  булевой функции  — это величина , где . Коэффициенты Уолша являются спектральной характеристикой булевой функции, то есть являются аналогом коэффициентов Фурье.

Вычисление коэффициентов Уолша 
Коэффициенты Уолша могут быть вычислены за  действий. Для этого нужно в начале проинициализировать массив : . После чего для каждой координаты  и для каждой пары точек  и , отличающихся по -й координате, нужно заменить значения  и  на  и  (считаем, что у  -й бит сброшен, а у  установлен). Окончательное состояние массива  и будет коэффициентами Уолша.

Свойства коэффициентов Уолша 
Формула обращения: .
Равенство Парсеваля: .
Формула для автокорреляционных коэффициентов (): .
Выражение коэффициентов Уолша через автокорреляционных коэффициенты: .
Формула для нелинейности булевой функции: .
Теорема Титсворта: . Вместе с равенством Парсеваля это тождество является необходимым и достаточным условием того, что набор коэффициетов Уолша задает какую-то булеву функцию.
Тождество Саркара: , где  означает доминирование, то есть что все единичные биты  содержатся среди единичных битов ,  означает вес функции (количество наборов, на которых функция равна 1),  означает функцию полученную подстановкой вместо  нуля для всех  при которых .

См. также
 Функция Уолша

Дискретная математика